

О конкурсе 
Начиная с сезона 2010 среди болельщиков клубов Российской футбольной Премьер-Лиги, с учётом матчей СОГАЗ — Чемпионата России по футболу, проводится конкурс «Двенадцатый игрок», организатором проведения которого выступает НП «РФПЛ».

Главная цель конкурса — выявить самых лучших клубных болельщиков Премьер-Лиги.

Победитель конкурса определялся исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны болельщиков команд клубов Премьер-Лиги при подготовке и проведении матчей СОГАЗ — Чемпионата России по футболу и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.

При подсчете сумма штрафов делилась на количество зрителей команды, присутствовавших на матче, и полученная сумма (в перерасчете на каждого болельщика) стала основным критерием при определении места команды в таблице конкурса. В каждом последующем туре сумма штрафов и количество зрителей прибавлялись к данным предыдущего тура и снова делились друг на друга.

При расчете количества зрителей команд использовались официальные данные, взятые из рапортов делегатов соответствующих матчей, а денежных штрафов — из протоколов заседаний КДК.

Если вместо денежного штрафа использовалась такая санкция, как перенос матча в другой город, при расчете это наказание приравнивалось к штрафу в 750000 руб., а проведение матча без зрителей — в 1000000 руб

Первые хозяева 
Победителем конкурса в чемпионате России по футболу сезона 2010 стал футбольный клуб «Томь». По итогам сезона томскому клубу, болельщики которого оказались самыми дисциплинированными в Росгосстрах чемпионате России по футболу сезона 2010, вручен специальный приз — Кубок «Двенадцатый игрок» и годовой запас «Pepsi».

2010 
Сообщение, опубликованное на официальном сайте «Томи»:

2012 
Генеральный директор футбольного клуба «Томь» Юрий Степанов:

Обладатели приза 
 Краснодар (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
 Томь (2): 2010, 2011/12
 Уфа (1): 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ

Футбольные награды в России